Дольф Лундгрен — шведский актёр
 Дольф Шейес — американский баскетболист
 «Дольф Зигглер» — псевдомним американского рестлера Ника Немета
 Дольф Бриско — губернатор Техаса.

См. также 
 Теракт у дискотеки «Дольфи», осуществлённый террористом-самоубийцей